Miami Medica lub Miami Trauma (2010) – amerykański, medyczny serial telewizyjny, stworzony przez Jeffreya Liebera. Serial ukazuje życie prywatne chirurgów, oraz ich pracę.

Serial wyprodukowany był przez Jerry Bruckheimer Television i Warner Bros. Television. Swoją premierę w USA miał 2 kwietnia, 2010 r. CBS ogłosił, że serial został anulowany. Ostatni odcinek został wyemitowany 2 lipca, 2010 r.

Opis fabuły 
Serial ukazuje codzienną pracę chirurgów ze szpitala w Miami, których pacjenci bardzo często walczą o życie.

Obsada 
 Jeremy Northam jako dr Matthew Proctor
 Lana Parrilla jako dr Eva Zambrano
 Mike Vogel jako dr Chris DeLeo
 Elisabeth Harnois jako dr Serena Warren
 Omar Gooding jako Tuck Brody

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Programy telewizji CBS